Сергей Мальцов:
 Мальцов, Сергей Акимович (1771—1823) — русский промышленник из рода Мальцовых, владелец Гусевской хрустальной фабрики.
 Мальцов, Сергей Иванович (1810—1893) — русский промышленник, кавалергард, генерал-майор в отставке, почётный член Общества содействия русской торговли и промышленности.